Tikkanen ist der Familienname folgender Personen:

 Esa Tikkanen (* 1965), finnischer Eishockeyspieler und -trainer
 Hans Tikkanen (* 1985), schwedischer Schachgroßmeister
 Henrik Tikkanen (1924–1984), finnischer Schriftsteller und Illustrator
 Johan Jakob Tikkanen (1857–1930), finnischer Kunsthistoriker
 Märta Tikkanen (* 1935), finnische Schriftstellerin und Philosophie-Lehrerin
 Paavo Tikkanen (1823–1873), finnischer Journalist, Dichter, Übersetzer und Zeitungsbegründer
 Päivi Tikkanen (* 1960), finnische Langstreckenläuferin
 Robert Tikkanen (1888–1947), finnischer Sportschütze und Architekt

Siehe auch:
 Tikka